Mała Wieś ist der Name folgender Orte in Polen:

 Mała Wieś (Siedlec), Dorf in der Gemeinde Siedlec im Powiat Wolsztyński, Woiwodschaft Großpolen
 Mała Wieś (Wieliczka), Dorf in der Gemeinde Wieliczka im Powiat Wielicki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Mała Wieś (Cielądz), Dorf in der Gemeinde Cielądz im Powiat Rawski, Woiwodschaft Łódź
 Mała Wieś (Powiat Płocki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Płocki, Woiwodschaft Masowien
 Mała Wieś (Raciąż), Dorf in der Gemeinde Raciąż im Powiat Płoński, Woiwodschaft Masowien